Вільгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) — останній Кайзер Німеччини та король Пруссії.
 Вільгельм II Рудий (1056–1100) — король Англії.
 Вільгельм II Добрий (1155–1189) — король Сицилії.
 Фрідріх-Вільгельм II (1744–1797) — король Пруссії.

Персоналії за алфавітом